Detta är en lista över sjöar i Dals-Eds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat.

Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Dals-Eds kommun.  Listor över sjöar i grannkommuner: Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Strömstad, Tanum, Åmål samt kategorin Insjöar i Østfold fylke.

Lista

Externa länkar

Dals-Eds kommun
 Lista